Whakatane (stad) - een stad in de regio Bay of Plenty in Nieuw-Zeeland
 Whakatane (rivier) - een rivier in deze regio